Гоббі () — італійське прізвище.

 Гільда Гоббі (1913 — 1988) — угорська акторка театру й кіно.
 Тіто Гоббі (1913 — 1984) — італійський співак (баритон) і оперний режисер-постановник.
 Ерос Гоббі (1989) — санмаринський футболіст, воротар.

Див. також 
 Гобі (значення)

Італійські прізвища